Mousinho steht für:
 Mousinho Island, eine Insel in der Antarktis

Mousinho ist der Familienname folgender Personen:
 César Mousinho († 1975), portugiesischer Kolonialadministrator und osttimoresischer Politiker
 Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (auch: Mousinho de Albuquerque; 1855–1902), portugiesischer Militär und Kolonialbeamter
 Luis do Amaral Mousinho (1912–1962), brasilianischer Geistlicher und Erzbischof von Ribeirão Preto

Siehe auch:
 Mouzinho